Rin del Nord-Westfàlia (del seu nom en alemany Nordrhein-Westfalen), estat federat d'Alemanya
 .nrw també és l'extensió dels fitxers de format RAW creats per dispositius Nikon